La Champagne steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Hauteville-sur-Fier im Département Haute-Savoie, Frankreich
 einen Transatlantik-Passagierdampfer, siehe La Champagne (Schiff)

Siehe auch:
 Champagne (Begriffsklärung)